bylina – zielna roślina wieloletnia
 Bylina – osada w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, gminie Parchowo
 Bylina – rzeka w Polsce, stanowiąca dopływ Wieprza
 bylina – tradycyjna ruska lub rosyjska opowieść epicka
 Michał Bylina (1904–1982) – polski malarz batalista
 Stanisław Bylina (1936–2017) – polski historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych
 Janka Bylina – pseudonim literacki księdza , białoruskiego działacza społecznego i poety

Zobacz też 
 byliny